Bergamasco ima više značenja:
 Bergamasco, Alessandria
 Bergamasco, Pavia